

Cinema 
Il grido del lupo (Cry Wolf) – film del 1947 diretto da Peter Godfrey
Nickname: Enigmista (Cry_Wolf) – film del 2005 diretto da Jeff Wadlow

Letteratura 
Dove finisce l'arcobaleno (Cry Wolf) – romanzo di Wilbur Smith del 1976

Musica 
Cry Wolf  – gruppo musicale hair metal statunitense
 Cry Wolf  – traccia dell'album At War with Satan dei Venom del 1983
Cry Wolf  – singolo degli a-ha del 1986, dall'album Scoundrel Days
Cry Wolf  – album dei Cry Wolf del 1989
 Cry Wolf  – traccia dell'album Geek the Girl di Lisa Germano del 1994

Televisione 
Cry Wolf  – serie televisiva britannica